Таглан:
 Таглан — село в Закавказье
 Таглан — станция Абхазской железной дороги